Вильчак
  
 Вильчак — район города Познань в Польше.
 Вильчак, также вильчик — место соединения листов двускатной крыши вверху в традиционной архитектуре белорусов; место украшения крестьянских домов. 
 Вильчак — польская фамилия.

Примечания